Een verkeersweg:
 N680 (België)
 N680 (Frankrijk)
 N680a (Frankrijk)
 N680 (Nederland), zie Provinciale weg 680

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing